Die Landstraße 531 in Israel ist eine 15,2 km lange Autobahn in der Region nördlich von Tel Aviv-Jaffa. Sie verbindet die Landstraße 20 () und der Landstraße 6 (). Sie dient außerdem auch als Verbindungsstraße zwischen den wichtigsten Nord-Süd Landstraßen. Durch den Bau zur Landstraße 20 () wurde auch diese noch weiter nördlich bis zur Landstraße 2 () weitergeführt. Somit ist das Autobahnnetz rund um Tel Aviv-Jaffa vervollständigt.

Galerie

Siehe auch 

 Liste der Autobahnen und Schnellstraßen in Israel

Weblinks 

Straße in Israel
Autobahn
Straße in Asien